

Sigle 
 King James Version  – Bibbia di Re Giacomo
 Kommunistischer Jugendverband  – federazione giovanile comunista

Codici 
 kjv – codice Ethnologue della lingua kannada